L'amante di Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) – romanzo di David Herbert Lawrence
 L'amante di Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) – film del 1981
 L'amante di Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) – film del 2015
 L'amante di Lady Chatterley (Lady Chatterley's Lover) – film del 2022

Pagine correlate 
 L'amante di Lady Chatterley (disambigua)
 Lady Chatterley